El Torneig de Munic 2013, oficialment conegut com a BMW Open 2013, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 98a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 5 de maig del 2013 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista alemany Tommy Haas va guanyar el torneig després d'haver estat finalista tretze anys abans (2000). Des de 1965 que dos tennistes locals no disputaven la final a Munic.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013